Kapan steht für:

 Kapan, Hauptstadt der armenischen Provinz Sjunik
 Kapan (Obesi), Hauptort des Desa Obesi im indonesischen Distrikt Nordmolo in Westtimor